Жирнов Віктор Анатолійович (1968—2015) — старший сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни
 Жирнов Микола Миколайович (1966) — полковник Збройних сил України, учасник російсько-української війни
 Жирнов Сергій

Жирнов — селище міського типу, Тацінський район, Ростовська область
 Жирнов — селище, Ташлинський район, Оренбурзька область